O Prêmio Mullard é concedido anualmente pela Royal Society a pesquisadores com "formação acadêmica nos campos de ciências naturais, engenharia ou tecnologia, cuja contribuição seja efetiva ou potencial para a prosperidade britânica". Estabelecido em 1967, foi o único prêmio patrocinado pela Royal Society concedido simultaneamente a cinco pessoas, em 1970. A premiação consiste em uma medalha de prata, acompanhada por um prêmio pessoal de £ 2.000 e £1,500 destinados a viagens é participação em conferências.

Laureados

Referências 
 Geral
 

 Específica

Prêmios da Royal Society